O Campeonato Sergipano da Série A2 de 2000 foi a 11ª edição do torneio que corresponde à segunda divisão do futebol em Sergipe. O campeão foi o Itabaiana.

Ver também 
Campeonato Sergipano 2000 - Série A1

2000
Futebol de 2000 no Brasil